Леоновка — село в Новооскольском районе Белгородской области. Входит в состав Оскольского сельского поселения.

География 
Находится в северо-восточной части региона, в северной части района, в лесостепной зоне, в пределах юго-западных отрогов Орловско-Курского плато Среднерусской возвышенности, у автодороги , в 7 километрах от от города Новый Оскол, административного центра района. Непосредственно граничит с селом Оскольское и хутором Погромец.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с относительно мягкой зимой и тёплым продолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха — 6,1 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −8,3 °C (абсолютный минимум — −36 °C); самого тёплого месяца (июля) — 20,4 °C (абсолютный максимум — 38 °C). Годовое количество атмосферных осадков составляет 504 мм, из которых 350 мм выпадает в период с апреля по октябрь.

История 
С июля 1928 года деревня Леоновка — в Оскольском сельсовете. В 1954 году вошла в состав новообразованной Белгородской области.

Население 

На 1 января 1932 года 469 жителей, в 1979 году 161 житель, в 1989 году — 113 жителей.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Вдоль села проходит автодорога регионального значения Р188. Платформа 671 км находится примерно в 800 метрах по прямой, в хуторе Погромец.

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.

Примечания 

Населённые пункты Новооскольского района